Tingstad kan syfta på:

Tingstads municipalsamhälle – var ett municipalsamhälle i Backa landskommun, Göteborgs och Bohus län
Tingstadstunneln – en motorvägstunnel under Göta älv
Tingstads socken – en socken i Lösings härad, Östergötland
Tingstads landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län
Tingstads församling – en församling i Linköpings stift
Tingstad, Norrköpings kommun – en kyrkby i Tingstads socken
Tingstads kyrka – en kyrkobyggnad i Tingstads socken i Norrköpings kommun
Tingstads distrikt – ett distrikt i Norrköpings kommun och Östergötlands län